Croce d'Onore alle vittime del terrorismo o di atti ostili – onorificenza italiana
 Croce d'onore al valore – riconoscimento al valor militare concesso dalla Repubblica Federale di Germania 
 Croce d'onore del 1912/1913 – onorificenza dell'Impero austriaco
 Croce d'onore della guerra mondiale – onorificenza della Germania nazista
 Croce d'onore per le madri tedesche – onorificenza della Germania nazista

Pagine correlate 
Ordine della Croce d'onore